Корелья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 81,1 км². Население — 8076 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del ayuntamiento de Corella
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры